|}

Die Bahnstrecke Hoting–Forsmo ist eine Verbindungsstrecke der Inlandsbana mit der Stambana genom övre Norrland in Nordschweden.

Geschichte 
Der schwedische Reichstag stellte 1917 eine Million Schwedische Kronen der Bahngesellschaft Statens Järnvägar (SJ) zur Verfügung, die Kosten stiegen aber bis zur Fertigstellung über das Zehnfache. 1921 wurde der Güterverkehr zwischen Forsmo und Ådalsliden aufgenommen. Die komplette Strecke nach Hoting wurde am 3. Dezember 1925 feierlich eröffnet.

Seit 1985 findet kein Personenverkehr mehr statt. Lediglich der Verein  Ådalslidens Järnvägsvänner führt ein paar Mal im Jahr Sonderfahrten mit einem Schienenbus auf der Strecke durch.

Die Strecke ist für eine Achslast von 22,5 t bei einer Meterlast von 6,4 t/m ausgebaut. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 70 km/h. Güterverkehr wird vorwiegend von Hector Rail und Inlandståget, einer Tochter der Inlandsbanan AB, abgewickelt. Nach einer Entgleisung eines Inlandståget-Zuges im Bahnhof Tågsjöberg am 16. Mai 2014 wurde die Bahnstrecke von der Aufsichtsbehörde Trafikverket bis zum 31. Oktober 2014 voll gesperrt.

Literatur 
 Kenneth Landgren: Forsmo-Hotingbanan. Tåget genom sagornas ådal. Verlag Sollefteå tryckeri, Forsmo 1981.
 Kenneth Landgren: Persontrafiken på Forsmo-Hotingbanan nedlagd. Zeitschrift Tåg 7/1985.
 Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen av statsbanan Forsmo-Hoting. Utarbetad genom Kungl. Järnvägsstyrelsens försorg. Centraltryckeriet, Stockholm 1932.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Jämtlands län
Bahnstrecke in Västernorrlands län